A National Basketball Association 1986–1987-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 41. szezonja volt.

A győztes a Los Angeles Lakers lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a Boston Celtics ellen. Az alapszakasz és a döntő legértékesebb játékosa is Magic Johnson lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Magic Johnson
Az év újonca: Chuck Person
Legjobb védekező játékos: Michael Cooper
Legtöbbet fejlődött játékos: Dale Ellis
Legjobb „hatodik” játékos: Ricky Pierce

All-Star-mérkőzés 

MVP: Tom Chambers
Vezetőedzők: Pat Riley (Nyugat), K.C. Jones (Kelet)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba